Кандијохај има више значења:
 Округ Кандијохај (Минесота)
 Кандијохај (Минесота)